Homilius ist der Familienname von
 Constantin Homilius (1813–1902), sächsischer Hornist und Komponist
 Gottfried August Homilius (1714–1785), deutscher Komponist
 Louis Homilius (1845–1908), russlanddeutscher Organist

Homilius steht für:
 Kai Homilius Verlag, deutscher Buchverlag